El Burrueco es una pedanía de Burunchel perteneciente al término municipal de La Iruela

Esta situado en las faldas de la Sierra de Cazorla, es lugar de paso para visitar otras pedanías cómo Fuente de la Teja o Arroyo de Plaza. Aquí se encuentra el nacimiento del arroyo del Talancar. 

Berrueco